Le tournoi de tennis de Cincinnati est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980 se dispute du 7 au .

Tracy Austin remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura duPont et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 1980 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1980
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 1980
Tennis en janvier 1980